Uefa Nations League 2023/2024 är den fjärde säsongen av Uefas landslagsturnering Nations League. Samtliga 55 medlemmar i Uefa är berättigade att tävla i 2024/2025 års upplaga.

Nationer

League A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League C
 
 
  el. 
 
  el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League D
 
  el. 
  el.

Möjligt Conmebol-deltagande 
I en intervju med den polska hemsidan meczyki.pl, Uefas vicepresident Zbigniew Boniek sa att alla tio lag från Conmebol, Sydamerikas fotbollsförbund, kan gå med i Uefa Nations League från 2024/2025 års upplaga av tävlingen. Planerna, som skulle fungera som ett svar på Fifas planer på att arrangera VM vartannat år, är en del av ett utökat samarbete mellan de två organisationerna efter undertecknandet av ett samförståndsavtal och öppnandet av ett gemensamt kontor i London. Enligt förslaget skulle de sex högst rankade sydamerikanska lagen gå med i League A, medan de återstående fyra gå med i League B, alla matcher skulle även spelas i Europa för att undvika överdrivet resande.

League A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

League B

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

League C

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Ranking av gruppfyror

League D

Grupp 1

Grupp 2

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Uefa Nations League
Fotbollssäsongen 2024/2025
2024 i Europa
2025 i Europa